Toponímia:
 Enterprise (Alabama)
 Enterprise (comtat d'Amador), Califòrnia
 Enterprise (comtat de Butte), Califòrnia
 Enterprise (comtat de Lake), Califòrnia
 Enterprise (comtat de Shasta), Califòrnia
 Enterprise (Florida)
 Enterprise (Kansas) Enterprise (Minnesota)
 Enterprise (Mississipí)
 Enterprise (Nevada)
 Enterprise (Oregon)
 Enterprise (Utah)
 Enterprise (Virgínia de l'Oest)
 Enterprise (poble de Wisconsin)
 Enterprise (àrea no incorporada de Wisconsin) Enterprise (comtat de Missaukee), Michigan
 Enterprise (comtat de Jackson), Minnesota
 Enterprise (comtat de Valley), Nebraska
 Informàtica:
 Enterprise JavaBean Enterprise Service Bus, manera de construir programari
 Naus:
 HMS Enterprise USS Enterprise (CV-6), portaavions de la Marina dels Estats Units
 Transbordador espacial Enterprise, transbordador espacial construït per la NASA
 Star Trek: Enterprise, sèrie de televisió de ciència-ficció nord-americana
 Enterprise (Star Trek), nom de diverses naus espacials de Star Trek
 USS Enterprise (NCC-1701-D) USS Enterprise (NCC-1701) Enterprise (NX-01)'''